The West Coast Don — п'ятий студійний альбом американського репера Yukmouth, виданий лейблами RBC Records та Smoke-A-Lot Records 14 липня 2009 р. Виконавчий продюсер: Yukmouth. Бек-вокал: Dyson (№ 3, 9, 13, 15, 16). Мастеринг і зведення: Ентоні Хернандез. Дизайн: Джеймс «Jockey» Янґ. Фотограф: Баррі Андергілл.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Yukmouth
Англомовні музичні альбоми